Cosițeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cosițeni (Galați), Dorf im Kreis Galați
 Cosițeni (Iași), Dorf im Kreis Iași